Карел Анчерл (, изначально Antscherl; 11 апреля 1908, Тучапы, Богемия, Австро-Венгерская Империя — 3 июля 1973, Торонто) — чешский и канадский дирижёр еврейского происхождения.

Биография 
Учился скрипке, композиции и дирижёрскому искусству в Пражской консерватории (1925—1929), среди его учителей были Алоис Габа и Вацлав Талих. В 1929—1931 выступал ассистентом Германа Шерхена в Берлине и Мюнхене. В 1933—1939 руководил оркестром Пражского радио.

В 1939 был арестован нацистами, отправлен в концлагерь Терезиенштадт. В 1942, после Ванзейской конференции, утвердившей план «окончательного решения еврейского вопроса», лагерь был превращён в своего рода «потёмкинскую деревню» — образцово-показательное учреждение для демонстрации другим странам и миротворческим организациям (Красный Крест и др.), тут снимались пропагандистские документальные фильмы о «хорошей жизни» евреев и т. п. Анчерл активно включился в здешнюю музыкальную жизнь вместе с Павлом Хаасом, Гидеоном Кляйном, Виктором Ульманном и другими, многие из которых вскоре погибли в Аушвице. Анчерл тоже был туда переведен в 1944, но остался жив (его жена и сыновья погибли в газовой камере).

После освобождения Анчерл вернулся в Прагу. Взял на себя руководство Оркестром Пражского радио и столичной оперы. В 1950—1968 — руководитель Чешского филармонического оркестра, ставшего под его началом одним из лучших оркестров мира. После 1956 много гастролировал с оркестром за рубежом, в том числе в таких странах как: Китай, Индия, Япония, Австралия, Новая Зеландия.

После подавления Пражской весны покинул Чехословакию, стал музыкальным руководителем Симфонического оркестра Торонто (1969—1973). Умер от рака.

Творчество 
Всячески развивал чешский музыкальный репертуар (Сметана, Дворжак, Яначек, Мартину), деятельно поддерживал М.Кабелача. Блестяще исполнил «Весну священную» Стравинского (1963), «Ромео и Джульетту» Прокофьева, симфонии Брамса, Малера, Шостаковича, концерты Шёнберга, Бартока и др. Выступал с Хенриком Шерингом, Гленном Гульдом, Йозефом Суком, Исааком Стерном, Давидом Ойстрахом и другими выдающимися музыкантами мира.

Примечания

Ссылки 
 www.karel-ancerl.com
 Дискография

Академические музыканты Чехии
Академические музыканты Канады
Дирижёры XX века
Дирижёры Чехии
Дирижёры Канады
Заключённые концлагеря Терезин
Выжившие в Холокосте
Выжившие в концлагере Освенцим
Умершие от рака